Craveri ist der Familienname folgender Personen:
Benedetta Craveri (* 1942), italienische Historikerin
 Mario Craveri (1902–1990), italienischer Kameramann und Dokumentarfilmer
 Piero Craveri (* 1938), italienischer Historiker und Politiker
 Raimondo Craveri (1912–1992), italienischer Historiker und Politiker
 Sebastiano Craveri (1899–1973), italienischer Comiczeichner